

Ординці — присілок, Подольський міський округ, Московська область

Ординці — село, Вінницька область, Погребищенський район
 Ординці — село, Хмельницька область, Теофіпольський район
 Ординці - військові, вояки, воїни.